accrescitivo del sostantivo cazzo
 antico nome di Cantello, comune italiano della Lombardia

Altri progetti